Нери́на, или нери́не () — род растений семейства . Естественный ареал рода ограничен Южной Африкой, нерину как культурное растение выращивают по всему миру.

Ботаническое описание 
Многолетние луковичные растения с плоскими линейными листьями тёмно-зелёного цвета. Стебель голый, до 30 см высотой.

Цветки около 4 см в диаметре, лепестки розового цвета. Тычинок шесть. Они могут быть изогнутыми или прямыми. Пыльники продолговатые.

Луковица около 3—5 см в диаметре.

Плод — коробочка.

Классификация

Синоним

Список некоторых видов

Галерея

Примечания

Ссылки 

Амариллисовые